Уніконти або одноджгутикові (Unikonta) — таксономічна мегагрупа еукаріот. Таксон включає надцарство Obazoa (яке, зокрема, об'єднує царства тварин і грибів) та окремий тип Амебозої (Amoebozoa).

Опис 
Уніконти — одноклітинні й багатоклітинні еукаріоти, одноклітинні форми яких або мають один джгутик, або мають амебоїдну форму (не мають джгутиків). Царство зелених рослин (Chlorobionta), належить до іншої мегагрупи еукаріот — Біконти (Bikonta або двожгутикові). Їх одноклітинні форми мають парні джгутики (зазвичай — два, рідше — чотири або більше).

До третьої мегагрупи включають екскаватів, які зазвичай мають неоднакові джгутики, що спрямовані в різні боки.

Кладистика

Посилання 
 Tree of Life.org: Eukaryotes

Еукаріоти